Земляные топаколо () — род воробьиных птиц из семейства топаколовых.

Распространение 
Обитают в Центральной и Южной Америке, но отсутствуют в бассейне Амазонки.

Описание 
Длина тела 10-14 см в зависимости от вида. Оперение черноватое или серое.

Виды 
В состав рода включают 49 видов:
 Scytalopus acutirostris (Tschudi, 1844)
 Scytalopus alvarezlopezi Stiles, Laverde-R. & Cadena, 2017
 
 Scytalopus atratus Hellmayr, 1922
 Scytalopus altirostris Zimmer, 1939
 Scytalopus affinis Zimmer, 1939
 Scytalopus bolivianus Allen, 1889
 Scytalopus diamantinensis Bornschein et al., 2007
 Scytalopus caracae Hellmayr, 1922
 Scytalopus latrans Hellmayr, 1924
 Scytalopus parvirostris Zimmer, 1939
 Scytalopus micropterus (P.L. Sclater, 1858)
 Scytalopus infasciatus Chapman, 1915
 
 
 
 Scytalopus vicinior Zimmer, 1939
 Scytalopus meridanus Hellmayr, 1922
 Scytalopus sanctaemartae Chapman, 1915
 
 
 Scytalopus simonsi Chubb, 1917
 
 
 
 Scytalopus urubambae Zimmer, 1939
 
 Scytalopus fuscus Gould, 1837
 
 Scytalopus canus Chapman, 1915
 Scytalopus griseicollis (Lafresnaye, 1840)
 
 Scytalopus iraiensis Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998
 
 Scytalopus psychopompus Teixeira & Carnevalli, 1989
 
 Scytalopus chocoensis Krabbe & Schulenberg, 1997
 
 
 * 
 Scytalopus krabbei
 Scytalopus frankeae
 Scytalopus whitneyi
 
 Scytalopus zimmeri Bond & Meyer de Schauensee, 1940

Примечания 

Роды птиц
Земляные топаколо
Таксоны, описанные Джоном Гульдом